Титульсия () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 9,9 км². Население — 1179 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км. Достопримечательность — «Пещера луны» (Cueva de la Luna), по поверью, исполняющая желания и иногда называемая «эзотерическим центром провинции Мадрид».

Население

Примечания

Ссылки 
 Foro de Titulcia
 Официальный сайт Пещеры луны
 МИСТИЧЕСКАЯ ПЕЩЕРА ЛУНЫ В ТИТУЛСИИ (МАДРИД)

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида